Een verkeersweg:
 N147 (België)
 N147 (Frankrijk)
 N147 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing